Madame Sherry ist der Titel folgender Theaterstücke:

 Madame Sherry (Operette), eine Operette von Hugo Felix
 Madame Sherry (Musical), ein Musical von Karl Hoschna